T-10 (tank) : een Russische tank
 Type 10 : een Japanse tank
 T10 (metrolijn) : een metrolijn in stockholm
 T-10 (parachute) : een parachute van het Amerikaanse leger
 Mitchell Wing T-10 : een ultralicht vliegtuig
 Preußische T 10 : een locomotief
 Samsung T10 : een mediaspeler